Флаг Большешигаевского сельского поселения — официальный символ муниципального образования Большешигаевское сельское поселение Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Российской Федерации.

Флаг утверждён 25 июля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4345.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Большешигаевского сельского поселения в зелёном, белом, синем и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле лазоревая капля, обременённая тремя серебряными желудями на одной ветке, окаймлённая золотом и серебром, от которой в обе стороны отходят две противонаправленные серебряные мужские главы с волосами и бородами из дубовых листьев».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Летопись деревни Большое Шигаево начинается с середины XVII века. Под натиском монголо-татар несколько чувашских семей поднялись по реке Сундырке со стороны Волги и обосновались у истока реки. В легенде говорится, что это были два брата: Асли Сентер, который стал основателем деревни Сентерпус (Большое Шигаево) и Пуснар, который был основателем деревни Пуснаркасси (Малое Шигаево). Согласно другой версии название деревни произошло от названия реки Сентер (Сундырка), так как село расположилось у её истока.

Главной фигурой флага Большешигаевского сельского поселения является изображение двух голов — аллегорически обозначающих двух братьев, основателей этого края, соединённых между собой каплей, символизирующей исток реки Сундырки. Одно лицо смотрит вперёд, а другое — назад, что олицетворяет мудрость, взирающую одновременно на прошлое и на будущее. Вместе с тем существует особая значимость культа близнецов и его парных символов. В чувашском языке очень много парных названий, таких как сер-шыв (земля и вода), серпе-пелет (земля и небо).

Волосы, борода у братьев, изображённые в виде листьев дуба, три жёлудя, находящиеся в центре капли — все это символизируют богатство и красоту природы, вместе с тем они отражают тот факт, что народ в здешних краях крепкий, с твёрдым и решительным характером, славится своим трудолюбием, стремлением к развитию, процветанию родной земли.

Дуб является самой ценной породой лесов, прежде всего по своей экологической значимости. Благодаря мощной корневой системе, водоохранная и почвозащитная роль дубрав очень велика, кроме того, дуб почти незаменим другой древесной породой в сельскохозяйственном машиностроении. Первый в России опыт разведения дубовых рощ появился в чувашском крае. В Мариинско-Посадском районе бытуют предания о дубовых рощах екатерининской посадки. В Сотниковском лесничестве (находящемся на территории поселения) висит вывеска: «Квартал 10, площадь 3,8 га. Посадка дуба 1768 г.».

Таким образом, в основу композиции флага положены исторические, географические, природные особенности сельского поселения.

Примечания 

Флаги с изображением человека
Флаги с изображением дубовых листьев
Флаги с изображением головы